Davis Ford ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Davis Ford (Arkansas)
 Davis Ford (Missouri)
 Davis Ford (West Virginia)